Sosna může znamenat:

biologie
 borovice lesní – strom

řeky
 Bystrá Sosna – řeka v Orelské a v Lipecké oblasti v Rusku, pravý přítok Donu
 Tichá Sosna – řeka v Belgorodské a ve Voroněžské oblasti v Rusku, pravý přítok Donu

příjmení
 Antonín Sosna (* 1943) – český ortoped
 Tomasz Sosna (* 1970) – polský fotbalista
 Władysław Sosna (1933–2020) – polský publicista a historik

Související články 
 Sosnová

Externí odkazy